Matematica chimică este un domeniu de cercetare referitor la noi aplicații ale conceptelor matematice la chestiuni de interes din domeniul chimiei. Este centrată pe aplicații ale teoriei grafurilor și combinatoricii.

Vezi și 
 Graf chimic
 Biomatematică
 Chimie computațională

Referințe 
 

Teoria grafurilor
Chimie teoretică